Ernest
 Ernest(ok. 1305-1366 lub 1367) – książę Brunszwiku
 Ernest (1655-1715) – książę Saksonii
 Ernest Ludwik (1667-1739) – landgraf Hesji-Darmstadt
 
W USA:
 Ernest – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Ernest (ang. Ernest Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade